Plaats in Indonesië
 Trosobo (Sambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Trosobo (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java